Unterweser bezeichnet:

 den Unterlauf des Flusses Weser
 Unterweser (Schiffstyp), Serienfrachtschiffstyp der Schiffbau-Gesellschaft Unterweser
 ein Kernkraftwerk im Landkreis Wesermarsch, siehe Kernkraftwerk Unterweser